Medal of Honor: Breakthrough é o segundo pacote de expansão para Medal of Honor: Allied Assault, desta vez desenvolvido pela TKO Software, onde o jogador assume o papel do sargento John Baker, da 34ª Divisão de Infantaria do exército norte-americano.

Baker participa das batalhas de Passo Kasserine e Bizerta, Tunísia, durante a campanha aliada no Norte da África, da épica corrida para Messina e Palermo durante a Operação Husky (invasão da Itália pela Sicília pelo 7º Exército Americano do general George Patton e do 8º Exército Britânico de Bernard Montgomery) e combates por toda Itália como a sangrenta Batalha de Monte Cassino, Monte Battaglia e Anzio, em 1944. Breakthrough acrescenta armas italianas e britânicas no modo single-player e multiplayer (somando com as já incluídas no primeiro pacote de expansão).

Jogos de Medal of Honor